Томе-Асу:

 Томе-Асу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара.
 Томе-Асу — микрорегион в Бразилии, входит в штат Пара.